dyskryminacja (prawo)
 dyskryminacja (psychologia społeczna)
 dyskryminacja (psychoakustyka)
 dyskryminacja czuciowa (neurologia)
 dyskryminacja metalu